Répit est à la fois un nom commun et propre.

Nom commun
Le mot répit est synonyme de pause.
Selon la croyance populaire en certaines provinces, le « répit » est, chez un enfant mort-né, un retour temporaire à la vie le temps de lui conférer le baptême avant la mort définitive ; les sanctuaires à répit étaient destinés à secourir les enfants morts-nés.

Nom propre
 Répit, déesse égyptienne.